Сумська єпархія — церковно-адміністративний округ православної церкви з центром у місті Суми.
 Сумська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату)
 Сумська єпархія Української православної церкви — Київського патріархату